В 1993 году чемпионаты Европы по греко-римской и вольной борьбе прошли в Стамбуле (Турция), а чемпионат Европы по женской борьбе — в Иванове (Россия).

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Медали

Источники 
 FILA Wrestling Database

1993
1993 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
Спорт в Турции в 1993 году
Спортивные соревнования в Иванове
Чемпионаты Европы в России
Спорт в России в 1993 году
борьба
Чемпионаты Европы в Турции
Международные соревнования по борьбе в Турции
Международные соревнования по борьбе в России